Osoby o nazwisku Pazio posiadające biogram w polskiej Wikipedii:

 Adam Pazio (ur. 1992) – polski piłkarz, występujący na pozycji lewego obrońcy lub środkowego pomocnika
 Lidia Pazio (ur. 1933) – polska pilotka szybowcowa
 Nemezjusz Mateusz Pazio (ur. 1947) – polski ekonomista, dydaktyk, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej oraz Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego
 Wanda Pazio (ur. 1948) – polska ekonomistka, dydaktyk, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej